Landkreis Birkenfeld
 Verbandsgemeinde Birkenfeld
 Vorstendom Birkenfeld, deel van het groothertogdom Oldenburg
 Birkenfeld (Rijnland-Palts),  plaats in Rijnland-Palts 
 Birkenfeld (Württemberg), plaats in Württemberg
 Birkenfeld (Neder-Franken), plaats in Beieren